Caernarfon, d’après la ville de Caernarfon située dans le Gwynedd au pays de Galles, peut désigner :
 le château de Caernarfon, un château construit par Édouard  ;
 le Caernarfon Town Football Club, un club de football ;
 la baie de Caernarfon, une baie de la mer d’Irlande ;
 Caernarfon, une circonscription de l’Assemblée utilisée entre 1999 et 2003 pour les élections de l’Assemblée nationale du pays de Galles ;
 , une circonscription du Parlement britannique utilisée de 1830 à 2005 pour les élections générales de la Chambre des communes.